Noah peut avoir plusieurs significations : (calme) (intelligent) (repos)(doux)

Patronyme

 John Noah (1924-2015), joueur de hockey sur glace américain ;
 Mordecaï Manuel Noah (1785-1851), dramaturge, diplomate, journaliste et utopiste américain ;
 Trevor Noah (né en 1984), humoriste sud-africain ;
 Zacharie Noah (1937-2017), footballeur camerounais, père de Yannick Noah ;
 Yannick Noah (né en 1960), joueur de tennis et chanteur français, fils de Zacharie Noah ;
 Joakim Noah (né en 1985), basketteur américano-franco-suédois, fils de Yannick Noah ;
 Yéléna Noah (née en 1987), mannequin et créatrice de bijoux
 Eleejah (née en 1996)
 Jenaye (née en 1997), mannequin
 Joalukas (né en 2004)
 Marie-Claire Noah (1937-2012), enseignante et figure de la vie associative française, mère de Yannick Noah.

Prénom 

Noah est un équivalent, notamment anglophone et germanophone, du prénom  (de l'hébreu nôaH, le repos, la consolation). Il est notamment porté par : 
 Noah Taylor (né en 1969), un acteur australien,
 Noah Schnapp (né en 2004), un acteur américain,
 Noah Ngeny (né en 1978), un athlète kényan, 
 Noah Wyle (né en 1971), un acteur américain,
 Noah Cyrus, actrice et voix-off américaine, sœur de Miley Cyrus,
 Noah Taylor, un personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives,
Noah Schnapp (né en 2004), acteur canado-américain.

Pour les porteurs de ce prénom, voir .

Cépage 
 Le Noah est un cépage hybride blanc, interdit en France de 1935 jusqu'à récemment, car il contient des substances cancérigènes (éthers) et du méthanol en assez grande quantité.

Télévision 

 , titre original de , film de Ken Kwapis, diffusé en 1998 ;
 , série télévisée philippine diffusée du  au  sur ABS-CBN.

Cinéma 

 , film post-apocalyptique américain de Daniel Bourla, sorti en 1975 ;
 , court métrage canadien de Walter Woodman et Patrick Cederberg, sorti en 2013 ;
 , titre original de Noé, film américain de Darren Aronofsky, sorti en 2014.

Autres 
 , un groupe de pop/rock alternatif indonésien.
Le prénom Noah en féminin n'est pas Noa ou Noé comme le pense la plupart des gens Mais le prénom arabe souhila qui signifie douce dans cette langue

Voir aussi 
 Noa (née en 1969), chanteuse israélienne 
 

Patronyme africain